Рио Сордо има више значења:

 Рио Сордо (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сордо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Сордо (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику